Domstraße steht für

 Domstraße (Bamberg)
 Domstraße (Greifswald)
 Domstraße (Güstrow)
 Domstraße (Köln)
 Domstraße (Mainz)
 Domstraße (Merseburg)
 Domstraße (Nordhausen)
 Domstraße (Offenbach am Main)
 Domstraße (Potsdam)
 Domstraße (Verden (Aller))